Trembleur peut faire référence à :

Toponyme 

 Trembleur, section de la commune belge de Blegny.

Zoologie 

 Le Trembleur brun, espèce d'oiseau de la famille des Mimidae ;
 Le Trembleur ou Sajou trembleur, espèce de singe.

Divers 
 Un Trembleur, synonyme de quaker, membre d'une société religieuse dissidente de l'Église anglicane.